Виталий Захаров:
 Захаров, Виталий Александрович (1953—2016) — генеральный директор ОАО «Газпром нефтехим Салават» (1997—1999).
 Захаров, Виталий Георгиевич (род. 1967) — белорусский фехтовальщик, чемпион Европы (2001).
 Захаров, Виталий Николаевич (1941—1982) — советский чувашский писатель.
 Захаров, Виталий Фёдорович (1923—2007) — советский партийный и государственный деятель, генерал-лейтенант милиции.